

Giochi 
 Last Night on Earth – gioco da tavolo

Musica 
 Last Night on Earth – singolo degli U2 del 1997
 Last Night on Earth: Live in Tokyo – EP dal vivo dei Green Day del 2009
 Last Night on Earth – album dei Noah and the Whale del 2011
 Last Night on Earth – album di Lee Ranaldo and the Dust del 2013